Департамент Хенераль-Педернера  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 15057 км². Население — 125899 человек. Плотность населения — 8,40 чел./км².

Административный центр — Вилья-Мерседес.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на северо-западе — c департаментом Коронель-Принглес
на севере — с департаментом Чакабуко
на востоке — с провинцией Кордова
на юге — с департаментом Гобернадор-Дюпуй
на западе — с департаментом Сан-Луис

Административное деление
Департамент состоит из 7 муниципалитетов:
Вилья-Мерседес
Сан-Хосе-де-Морро
Хуан-Хорба
Хуан-Льерена
Хусто-Даракт
Ла-Пунилья
Лавайсе

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис